Эта страница содержит список ближайших к Земле зон ионизированного водорода. Список составлен согласно работе [Sharpless, Osterbrock, 1952].

Основные данные

Описание примечательных зон из списка

См. также 
 Звездообразование
 Молекулярное облако

Литература 

Области H II